Змагання з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 8 (попередні запливи) і 9 серпня (фінал).

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:48.

Фінал
Фінал відбувся 9 серпня о 18:20.

Сунь Ян не взяв участі у фіналі і не сказав нікому, що не збирався пливти. Наступний учасник у списку, який би зайняв його місце, був Пал Йонсен з Фарерських Островів, але йому не надходило повідомлення про можливу участь у фіналі, тож доріжка №3 пустувала. Сунь Ян сказав після змагань, що відчував біль у грудях після своєї перемоги на дистанції 800 вільним стилем. Він відчув її знову незадовго до фіналу на 1500 м, але не зміг точно сказати, коли саме це відбулось.

Примітки 

1500 метрів вільним стилем (чоловіки)